Painted Peak ist der Name folgender Berge in Antarktika:
 Painted Peak (Mac-Robertson-Land)
 Painted Peak (Viktorialand)